Das SolarZentrum Berlin berät Menschen und Institutionen unabhängig sowie produkt- und herstellerneutral zum Thema Solarenergie und soll dabei helfen, Berlin zur solaren Stadt zu entwickeln.

Der Anspruch des SolarZentrum ist es, das solare Ausbautempo zu erhöhen, unberücksichtigte Potenziale aufzuzeigen, Nutzungshemmnisse abzubauen und die Potentiale der Sektorenkopplung zu publizieren.

Die Eröffnung des SolarZentrum, das sich im Effizienzhaus Plus in der Berliner Fasanenstraße 87a, 10623 Berlin befindet, fand am 8. Mai 2019 statt.

Träger 
Träger ist der Landesverband Berlin Brandenburg der Deutsche Gesellschaft für Sonnenenergie e.V. (DGS). Bereits 1998 reichte der Träger das erste Mal einen Antrag für ein Solarzentrum ein. Das SolarZentrum wird von der Senatsverwaltung für Wirtschaft, Energie und Betriebe gefördert.

Die DGS Berlin soll das Beratungszentrum in Charlottenburg drei Jahre betreiben.

Aufgaben 
Die in Berlin derzeit installierte Photovoltaik-Leistung beträgt 110 Megawatt. Entsprechend einer Untersuchung der Hochschule für Technik und Wirtschaft hat Berlin mindestens das 50-fache technische Potenzial, um Photovoltaik im Bestand zu installieren.

Zu den Aufgaben des SolarZentrum gehören deshalb laut dem Förderer, der Berliner Senatsverwaltung für Wirtschaft, Energie und Betriebe:

 Beratung zu Solarenergie inklusive Vor-Ort-Besuchen, Hilfestellung bei der Bewertung von Angeboten und der Erarbeitung von Betreiber- und Mieterstrommodellen
 Informationsangebote für Handwerksunternehmen, Architektur- und Ingenieurbüros
 Darstellung von Best-Practice-Beispielen
 Aufbau von Qualifizierungsangeboten
 Erarbeitung von diskriminierungsfreien Handwerkerlisten

Die praxisnahe Basisberatung ist für Berliner kostenlos und bietet einen Überblick über die Ausbau- und Finanzierungsmöglichkeiten von Solarenergie-Anlagen.

Als Teil des Masterplans Solarcity ist das SolarZentrum in das Berliner Energie- und Klimaschutzprogramm (BEK) eingebettet.

Mieter, Wohnungs- und Hauseigentümer gehören zu den Zielgruppen des SolarZentrums genauso wie Architekten, Handwerker, Wohnungsbaugesellschaften, Gewerbe und Industrie.

Weblinks 
 Offizielle Homepage des SolarZentrum Berlin

Einzelnachweise 

Organisation (Solarenergie)
Organisation (Berlin)
Gegründet 2019